God Save the King – inno nazionale del Regno Unito
 God Save the King – album di Robert Fripp del 1985
 God Save the King – album di Copywrite del 2012